Het BDO Lakeside World Darts Championship 2019 was de tweeënveertigste editie van het World Darts Championship dat georganiseerd wordt door de British Darts Organisation. Het toernooi begon op 5 januari 2019 en eindigde op 13 januari 2019. Het toernooi werd voor de 34e keer gehouden in de Lakeside Country Club, Surrey. In Engeland werd het toernooi uitgezonden door Eurosport en Quest.

Drievoudig kampioen Martin Adams slaagde er niet in zich te kwalificeren en moest zodoende het evenement voor het eerst missen sinds zijn debuut in 1994. Het toernooi werd voor de derde keer op rij gewonnen door Glen Durrant. Hij was in de finale met 7-3 te sterk voor Scott Waites.

Mannen

Gekwalificeerde spelers

Schema

Voorronde 
De voorrondes werden gespeeld in een best of 5 sets format. De winnaars plaatsten zich voor het hoofdtoernooi.

Hoofdtoernooi

Vrouwen

Gekwalificeerde speelsters 
Het deelnemersveld bij de dames bestond uit zestien speelsters. De top 8 van de BDO-ranking had een geplaatste status bij de loting.

Schema 

World Professional Darts Championship
Darts in 2019